Rantzau est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Josias Rantzau (1609 - 1650), homme de guerre allemand, maréchal de France.
 Johann Rantzau (1492 - 1565), général danois, arrière-grand-père du précédent.
 Heinrich Rantzau (1526 - 1598), général et savant danois, fils du précédent.
 Jørgen Rantzau (1652 - 1713), général danois qui s'illustra au cours de la Guerre de succession d'Espagne.
 Kuno zu Rantzau-Breitenburg (1805-1882), architecte prussien.
 Ulrich Graf von Brockdorff-Rantzau (1869–1928), diplomate allemand.

Toponyme 
 Rantzau, une commune allemande située dans le Land de Schleswig-Holstein.

Divers 
 Rantzau, un étalon Pur-sang alezan.

Voir aussi 
 I Rantzau, opéra de Pietro Mascagni (1892à).